Mit Angostura wird bezeichnet:

 Angosturabitter, ein Bitterlikör
 Angostura (Gattung) in der Familie der Rutaceae
 der frühere Name des heutigen Ciudad Bolívar, Venezuela

Orte in Bolivien:
 Angostura (Ayopaya), Ortschaft im Municipio Ayopaya, Departamento Cochabamba
 Angostura (Arbieto), Ortschaft im Municipio Arbieto, Departamento Cochabamba
 Cañon de la Angostura, Schlucht, durch die der Río Nuevo Guadalquivir bzw. Río Tarija fließt

Orte in Kolumbien:
 Angostura (Antioquia), Municipio im Departamento Antioquia

Orte in Mexiko:
 Angostura (Sinaloa)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Angostura (Doña Ana County, New Mexico)
 Angostura (Rio Arriba County, New Mexico)
 Angostura (Sandoval County, New Mexico)
 Angostura (Taos County, New Mexico)
 Angostura Grant, Civil district

Sonstiges:
 Angostura Canal, Kanal im Brazoria County, Texas
 Angostura Drain, Kanal im Doña Ana County, New Mexico
 Angostura Lateral, Kanal im Doña Ana County, New Mexico
 Angostura Reservoir State Recreation Area, Park im Fall River County, South Dakota
 Kongress von Angostura, von Simon Bolívar einberufene Versammlung

Siehe auch:
 La Angostura
 Angosturarinde, die getrocknete Rinde des Angosturabaums
 Talsperre Angostura (Begriffsklärung)